Кајакаштво односно кајак и кану на мирним водама (спринт) званично је на програму од Летних олимпијских игара 1936. године у Берлину, након што је 1924. било приказано у Паризу на јавној међународној приредби кајакаша изван службеног програма Олимпијских игара. Такмичења на дивљим водама (слалом) настало је 1924. за мушкарце, а 1928. за жене и то само кајаком. Представљен је на Олимпијских игара 1972. у Минхену а вратио се после 20 година 1992. у Барселони. Слаломске кану дисциплине за жене биће у програну 2020. године.

Дисциплине 
Следеће табеле показују које су дусциплине биле на играма.
Легенда:
 К-1 кајак једносед, К-2 кајак двосед, К-4 кајак чеворосед

 Ц-1 кану једноклек, Ц-2 кану двоклек

Мирне воде - спринт

Дивље воде - Слалом

Олимпијске легенде 
 Биргит Фишер: 8 златних олимпијских медаља освојених између 1980. са 18 година и 2004. са 42 године, плус 4 сребрне медаље. Олимпијска победница 1980. и 1992. (К-1), 1988. и 2000. (К-2), а  1988, 1996. 2000. и 2004. (К4).

Најуспешнији појединци 
Победници по броју освојених медаља после Олимпијских игара 2016. у Рију 2016.

 Мушкарци 

 Жене

Биланс медаља 
Стање после Летњих игара 2016.

Кајак и кану на Летњим олимпијским играма